Osoby:
 Ann Sarnoff – amerykańska biznesmaenka
 Arthur Sarnoff – amerykański rysownik
 David Sarnoff – amerykański przedsiębiorca
 Dorothy Sarnoff – amerykańska aktorka teatralna
 Elizabeth Sarnoff – amerykańska producentka filmowa

Inne:
 Sarnoff Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo
 Sarnoff Mountains – góry na Antarktydzie

Zobacz też:
 Sarnow